Kreissler oder Kreißler ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Kreissler (1917–2004), austro-französischer Historiker
 Frank Kreißler (* 1963), deutscher Archivar und Historiker  
 Johann Philipp Kreißler (1672–nach 1744), deutscher Vorfahre des Automobil-Pioniers und Gründers des Automobilunternehmens Chrysler, Walter Percy Chrysler
 Lisa Kreißler (* 1983), deutsche Schriftstellerin
 Micaëla Kreißler (1941–2017), deutsche Schauspielerin und Sprecherin

Siehe auch:
 Kreisler
 Kreysler
 Greißler

ru:Крайслер (значения)